Совет департамента Атлантическая Луара (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Атлантическая Луара) — верховный орган управления департамента Атлантическая Луара. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 62 советников, избираемых по мажоритарной системе в 31 кантоне (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 
 Президент — Мишель Менар (Социалистическая партия, кантон Нант-7)
 1-й вице-президент (семья и защита детей) — Клер Трамье (Экологическая политика, кантон Блен)
 2-й вице-президент (солидарность и развитие территорий) — Жан Шарье (Разные левые, кантон Машкуль)
 3-й вице-президент (природные ресурсы и земля) — Хлоя Жирардо-Муатье (Европа Экология Зелёные, кантон Нант-7)
 4-й вице-президент (социальная поддержка и адаптация) — Жером Алемани  (Социалистическая партия, кантон Нант-4)
 5-й вице-президент (проблемы пожилых) — Лилиан Жан (Социалистическая партия, кантон Нант-5)
 6-й вице-президент (мобильность) — Фредди Эрвошон (Социалистическая партия, кантон Резе-1)
 7-й вице-президент (проблемы лиц с ограниченными возможностями) — Омблин Аккарьон (Европа Экология Зелёные, кантон Нант-2)
 8-й вице-президент (образование) — Венсан Дани (Разные левые, кантон Нант-1)
 9-й вице-президент (человеческие ресурсы и социальный диалог) — Лидия Маэ (Социалистическая партия, кантон Сен-Назер-1)
 10-й вице-президент (финансы и бюджет) — Али Ребу (Разные левые, кантон Нант-5)
 11-й вице-президент (проблемы молодежи) — Даниэль Корне (Разные левые, кантон Поншато)
 12-й вице-президент (сельское хозяйство, море и побережье) — Жан-Люк Сеше (Социалистическая партия, кантон Сен-Назер-2)
 13-й вице-президент (культура и наследие) — Доминик Пуару (Разные левые, кантон Резе-2)
 14-й вице-президент (экономическое развитие, туризм) — Реми Орон (Разные левые, кантон Ансени-Сен-Жереон)
 15-й вице-президент (спорт и активные виды деятельности) — Луиза Паён (Европа Экология Зелёные, кантон Нант-4)

Члены Совета департамента Атлантическая Луара (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Президент — Филипп Гровале (Социалистическая партия, кантон Сен-Назер-2)
 1-й вице-президент (культура и наследие) — Катрин Тушфё (Социалистическая партия, кантон Нант-7)
 2-й вице-президент (развитие территорий) — Бернар Ганье (Разные левые, кантон Сент-Эрблен-2)
 3-й вице-президент (проблемы лиц с ограниченными возможностями) — Клер Трамье (Европа Экология Зелёные, кантон Блен)
 4-й вице-президент (природные ресурсы и земля) — Фредди Эрвошон (Социалистическая партия, кантон Резе-1)
 5-й вице-президент (семья и защита детей) — Фабьян Падовани (Социалистическая партия, кантон Нант-1)
 6-й вице-президент (мобильность) — Жан Шарье (Разные левые, кантон Машкуль)
 7-й вице-президент (проблемы пожилых) — Аннаиг Котоннек (Социалистическая партия, кантон Сен-Назер-1)
 8-й вице-президент (финансы и бюджет) — Марсель Вержер (Социалистическая партия, кантон Блен)
 9-й вице-президент (социальная поддержка и адаптация) — Лилиан Жан («Вперёд, Республика!», кантон Нант-5)
 10-й вице-президент (экономическое развитие) — Бернар Лебо (Социалистическая партия, кантон Поншато)
 11-й вице-президент (спорт и физкультура) — Малика Тараби (Социалистическая партия, кантон Резе-2)
 12-й вице-президент (человеческие ресурсы и социальный диалог) — Али Ребу (Социалистическая партия, кантон Нант-5)
 13-й вице-президент (образование) — Кристин Орен (Социалистическая партия, кантон Нант-6)
 14-й вице-президент (проблемы молодежи) — Эрве Коруж (Социалистическая партия, кантон Сент-Эрблен-1)
 15-й вице-президент (туризм, море и побережье) — Франсуаза Амеон («Вперёд, Республика!», кантон Нант-2)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Атлантическая Луара
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Сайт Совета департамента Атлантическая Луара

Атлантическая Луара